Международный теннисный турнир в Брисбене 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер серии для женщин.

Соревнование проводится на открытых хардовых кортах в Брисбене, Австралия в восьмой раз.

Турнир прошёл с 3 по 10 января 2016 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в женском одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в мужском парном разряде —  Джейми Маррей и  Джон Пирс
 в женском парном разряде —  Мартина Хингис и  Сабина Лисицки

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил прошлогодний его победитель Роджер Федерер (№ 3 в мире в тот период). Швейцарец смог дойти до финала, где второй год подряд сразился за титул с представителем Канады Милошем Раоничем. На этот раз победу смог одержать Раонич, который стал первым представителем Канады, выигравшим местные соревнования в одиночном разряде.

В мужском парном соревновании триумфаторами стали вторые номера посева Хенри Континен и Джон Пирс. Для Пирса победа в Брисбене стала второй подряд. В прошлом сезоне он победил в дуэте с Джейми Марреем, который в этом году участие в турнире не принимал.

Список участниц одиночного турнира у женщин должна была возглавить Симона Халеп (№ 2 в мире в тот период). Однако румынка снялась с соревнований до их старта из-за травмы ноги. Также в последний момент отказалась от участия и его прошлогодняя чемпионка, посеянная под № 3 Мария Шарапова (№ 4 в мире) из-за повреждения запястья. В их отсутствие главной претенденткой становилась вторая сеянная Гарбинье Мугуруса (№ 3 в мире), однако и она снялась с соревнований из-за травмы ноги на стадии второго раунда. До финала смогла добраться № 4 посева Анжелика Кербер (№ 10 в мире), но в борьбе за главный приз она уступила несеянной на том турнире Виктории Азаренко. Для представительницы Белоруссии титул стал вторым на этом турнире (до этого она побеждала в 2009 году). В основной сетке сыграли в итоге четыре представительницы России и лучше среди них выступила Анастасия Павлюченкова, вышедшая в четвертьфинал.

В женском парном разряде победу смогли одержать первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис. Хингис второй год подряд выиграла местные соревнования. Год назад она стала чемпионкой в альянсе с Сабиной Лисицки, которая в этом сезоне не приняла участие в розыгрыше турнира. Мирза также во второй раз победила в Брисбене (до этого она выигрывала в 2013 году в паре Бетани Маттек-Сандс).
)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Милош Раонич обыграл  Роджера Федерера со счётом 6-4, 6-4.
 Раонич выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 136-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Роджер Федерер
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Милош Раонич
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Виктория Азаренко обыграла  Анжелику Кербер со счётом 6-3, 6-1.
 Азаренко выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кербер сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мартина Хингис''' обыграли  Анжелику Кербер /  Андрею Петкович со счётом 7-5, 6-1.
 Мирза выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 33-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хингис выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 51-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
Международный теннисный турнир в Брисбене

 Мировой Тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой Тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2016 года
2016